Бахр-ель-Газаль:

 Бахр-ель-Газаль — річка в північно-східній Африці, приплив Нілу.
 Бахр-ель-Газаль — регіон (адміністративна одиниця) Судану, що існувала до 1994 року, з 2011 року входить в Південний Судан.
 Північний Бахр-ель-Газаль — один з 10 штатів Південного Судану.
 Західний Бахр-ель-Газаль — один з 10 штатів Південного Судану.
 Бахр-ель-Газаль — історичний регіон і провінція Чаду.
 Бахр-ель-Газаль — ваді, що випливає з Чаду.